Марк Ноулз () — багамський тенісист, спеціаліст з парної гри, триразовий чемпіон турнірів Великого шолома в чоловічому парному розряді та чемпіон Вімблдону в міксті, учасник 5-ти Олімпіад, після завершення тенісної кар'єри тренер. 

Постійним партнером Ноулза був канадець Деніел Нестор, з ним він виграв три турніри Великого шолома. Під кінець кар'єри Ноулз грав із Магешом Бгупаті.  Єдиний титул Великого шолома в міксті Ноулз виграв із Анною-Леною Гренефельд.

Після завершення активних виступів Ноулз тренував Марді Фіша й Мілоша Раонича.

Фінали турнірів Великого шолома

Парний розряд: 8 (3 титули)

Мікст

Зовнішні посилання 
 Досьє на сайті Асоціації теністистів професіоналів

Посилання на джерела 

Багамські тенісисти
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 1992
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 1996
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2004
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2008
Переможці Вімблдонського турніру
Переможці Відкритого чемпіонату США з тенісу
Переможці Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу
Переможці Відкритого чемпіонату Франції з тенісу
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2000
Перші ракетки світу (чоловіки)
Переможці турнірів Великого шлему в парному розряді
Переможці та переможниці турнірів Великого шлему в міксті